Die Stadt Bensheim hat insgesamt fünf Gymnasien:

 das Goethe-Gymnasium (Gymnasium von Klasse 5 mit gymnasialer Oberstufe)
 das Alte Kurfürstliche Gymnasium (Gymnasium von Klasse 5 mit gymnasialer Oberstufe)
 die Geschwister-Scholl-Schule (kooperative Gesamtschule mit gymnasialer Oberstufe)
 die Liebfrauenschule (privates katholisches Mädchengymnasium)
 die Karl Kübel Schule (kaufmännische Schulen mit Gymnasium für Wirtschaft, Technik und Gesundheit)